Gushu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gushu (häradshuvudort), Anhui, 
 Gushu (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar